Михалёвское — топоним:
 Михалёвское (озеро, Ленинградская область)
 Михалёвское (озеро, Московская область)